

Abbigliamento 
 Strip – maglia sportiva

Fumetto 
 Strip – striscia a fumetti

Informatica 
 strip – comando dei sistemi operativi Unix e Unix-like

Musica 
 Strip – album di Adam Ant del 1983
 Strip – album dei The Chameleons del 2000
 Strip – singolo di Chris Brown del 2011

Altro 
 Strip – spogliarello

Pagine correlate
The Strip